Tân Mỹ (Vĩnh Long)
 Tân Mỹ (Bình Dương)
 Tân Mỹ (Tiền Giang)
 Tân Mỹ (Bến Tre)
 Tân Mỹ (Thanh Bình, Đồng Tháp)
 Tân Mỹ (Lấp Vò, Đồng Tháp)
 Tân Mỹ (Long An)
 Tân Mỹ (Hòa Bình)
 Tân Mỹ (Bắc Giang)
 Tân Mỹ (Lạng Sơn)
 Tân Mỹ (Tuyên Quang)
 Tân Mỹ (An Giang)